Ленча Ференчак (Љубљана, 18. март 1938 — Љубљана, 24. децембар 2015) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух (ТВ мини серија) || /
|-
| 1977. || То со гади || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Взгојитељица 
|-
| 1984. || Љубав || Мати тилка
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Марица
|-
| 1989. || -{Happy End}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1995. || Експрес, Експрес || /
|-
| 1995. || Кармен || Фани
|-
| 1995. || Радио.доц || Марина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2009. || Скрити спомин Ангеле Воде || Хора
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2015. || Два Ена (кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 2015.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани